

Codici 
 jii – codice ISO 639-3 della lingua jiiddu

Altro 
Jakarta Islamic Index – indice azionario indonesiano